Пирот — місто в Сербії, в общині Пирот Пиротського округу.
 Пирот — община в Сербії, входить до Пиротського округу.

Див. також 
 Шарль Пірот (1906—1954) — підполковник Французького іноземного легіону, командир артилерії французьких військ у битві при Дьєнб'єнфу.
 Піро